The Bond ist der Titel von:

 Originaltitel des US-amerikanischen Propagandafilms Die Anleihe von Charles Chaplin (1918)
 The Bond (Album), Jazzalbum der Formation Dopolarians (2021)